Епаньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Епаньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Епаньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя